L'agora était un lieu de rassemblement, un marché de la cité dans la Grèce antique.

Nom 

Agora peut désigner :

cinéma
 Agora, un film d'Alejandro Amenábar (2009) ;

musique
 Agora, un groupe de metal progressif mexicain, originaire de Mexico ;
 Agora, un album du compositeur autrichien Fennesz ;

autres
 Agora, un type d'autobus développé par le constructeur Renault ;
 Agora, une enseigne réunionnaise de distribution de produits culturels ;
 Agora, une émission radiophonique politique hebdomadaire de la rédaction de France Inter ;
 Agora, un des bâtiments du conseil de l'Europe à Strasbourg ;
 Agora, une sous-unité monétaire en Israël ;
 Agora, un parti politique à Bruxelles ;
 Agora, un lieu de fouille près d'Izmir ;
 Ágora, une place couverte à Valence.

L'Agora peut désigner :
 L'Agora, un magazine québécois.
 L'Agora, une association étudiante de débats et conférences.
 L'Agora, l'ancien nom du Cabaret Electric, une salle de spectacle du Havre.

Sigle 
AGORA peut désigner :
 AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture), un système de recherche mondial en ligne sur l’agriculture.

Voir aussi 
 L'Encyclopédie de L'Agora, encyclopédie québécoise en ligne
 Orchestre de l'Agora, orchestre canadien basé à Montréal